Stuckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Stuckmann (* 1992), deutscher Fernsehdarsteller
 Heinz D. Stuckmann (1922–2011), deutscher Journalist und Stasi-IM
 Horst Stuckmann (1935–2008), deutscher evangelischer Pfarrer
 Michael Stuckmann (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Stefan Stuckmann (* 1982), deutscher Autor
 Thorsten Stuckmann (* 1981), deutscher Fußballspieler